Томм () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Томм, Жан-Пьер (1890—1963) — люксембургский гимнаст, участник летних Олимпийских игр 1912 года.
 Томм, Элеонора Николаевна (1915—1988) — советская украинская оперная певица (меццо-сопрано), народная артистка УССР.